Abimeleque — filho de Gideão, rei de Siquém]que tentou tornar-se rei de Israel
 Abimeleque de Gerar — rei filisteu de Gerar nos dias de Abraão e Isaque
 Abimeleque ou Abimilqui  — rei de Tiro no 
 Abimeleque ou Aimeleque — sumo-sacerdote na época do rei Davi